Horst Brühmann ist der Name folgender Personen:

 Horst Brühmann (Bildhauer) (1942–2014), deutscher Bildhauer
 Horst Brühmann (Übersetzer) (1951–2022), deutscher Übersetzer und Autor